Maestro kan syfta på:

 Maestro –  ett vanligt tilltalsord till dirigenter
 Maestro (musikalbum) – det tredje albumet av det norska rockbandet Kaizers Orchestra
 Maestro (TV-program) – ett musikaliskt realityprogram i Sveriges Television 2011–2013
 Maestro-kort – ett debetkort utgivet av MasterCard sedan 1991